Zangen steht für:

 den Plural des Werkzeuges  Zange
 Zangen (Ingenieurwesen), Begriff aus dem Küsteningenieurwesen

Zangen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Zangen (1812–1876), deutscher Forstwirt und Parlamentarier
 Georg Leopold von Zangen (1792–1851), deutscher Jurist
 Gustav von Zangen (1839–1912), deutscher Verwaltungsjurist
 Gustav-Adolf von Zangen (1892–1964), deutscher General der Infanterie
 Justus Joseph Ludwig von Zangen (1784–1826), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Karl Wilhelm Gustav von Zangen (1815–1874), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Wilhelm Zangen (1891–1971), deutscher Industrieller, Generaldirektor der Mannesmannröhren-Werke (1934–1957)